Женская национальная сборная Сингапура по волейболу (, , , ) — представляет Сингапур на международных волейбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Волейбольная ассоциация Сингапура ().

История 
Волейбольная ассоциация Сингапура была образована в 1961 году и с 1965 является членом Международной федерации волейбола (ФИВБ).

Дебют женской сборной Сингапура на официальной международной арене прошёл в декабре 1965 года в Малайзии на Играх полуострова Юго-Восточной Азии, в программу которых впервые был включён женский волейбол. Сингапурские волейболистки выиграли бронзовые награды волейбольного турнира Игр, а в дальнейшем ещё трижды входили в число призёров этих региональных мультиспортивных соревнований государств, расположенных на полуострове Индокитай. В 1977 году соревнования были преобразованы в Игры Юго-Восточной Азии и женская сборная Сингапура дважды за свою историю выигрывала «бронзу» волейбольных турниров, в том числе на последних Играх, прошедших в 2015 году в Сингапуре.

В других соревнования национальная команда Сингапура принимала участие лишь однажды — в чемпионате Азии 1987 года в китайском Шанхае. В своей группе предварительного этапа сингапурские волейболистки стали третьими, уступив со счётом 0:3 сборным Японии и Южной Кореи и победив команды Макао (3:0) и Австралии (3:1). В плей-офф за 5—8-е места сингапурки дважды проиграли Таиланду и той же Австралии, заняв тем самым 8-ю строку в итоговой расстановке. Больше в континентальные первенства сборная Сингапура не заявлялась.

Результаты выступлений и составы

Чемпионат Азии 
Сборная Сингапура приняла участие только в одном чемпионате Азии.

 1987 — 8-е место

Игры полуострова Юго-Восточной Азии 
  2-е место — 1969.
  3-е место — 1965, 1973, 1975.

Игры Юго-Восточной Азии 
  3-е место — 1981, 2015.

  2015: Этель Кан Хуэй Цин, Мишель Тань Хуэй Минь, Джолли Чань Чжэнь, Мэрилин Ео Цянь Линь, Куэк Су Тэн, Кассандра Тай Хви Минь, Лим Чень Вэнь, Джоэль Лим Шу Юй, Лим Хуэй тень, Грэйс Сит Чин И, Сесилия Ванесса Он Хуэй И, Ленис Фоа Чень. Тренер — Акихико Нарита.

Азиатский Кубок претендентов 
 2022 — 5-е место

Состав 
Сборная Сингапура в розыгрыше Азиатского Кубка претендентов 2022.

 Главный тренер —  Сунтон Пхосита.
 Тренеры — Лью Чин Онн, Чиа Мин Чон.

Примечания

Ссылки 
 Волейбольная ассоциация Сингапура
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол на официальном сайте Игр Юго-Восточной Азии 2015

Волейбол в Сингапуре
Волейбол
Женские волейбольные сборные